Buitengasthuis (Amsterdam)
 Buitengasthuis (Zwolle)